Balzana – in araldica, sinonimo di troncato
Localmente, per antonomasia, indica lo stemma di Siena
 Balzana – macchia che caratterizza un tipo di cavallo detto balzano

Pagine correlate

 Balzan (disambigua)
 Balzano (disambigua)
 Balzani